Oikos International - organizacja studencka
 Oficyna Wydawnicza Oikos – założone w 1993 polskie wydawnictwo publikujące czasopisma o tematyce rolniczej, leśniczej i łowieckiej, wydawca kilku serwisów internetowych

Przypisy